En Pologne, Zadole peut faire référence à : 

 Zadole, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Zadole, un village dans la voïvodie de Lublin.